Мишель Рейно (, 16 июня 1938, Рьом, Франция — 10 марта 2018) — французский математик, специалист по алгебраической геометрии, профессор Университета Париж-юг XI, член-корреспондент Французской академии наук (1994), лауреат  (1987) и премии Коула (1995).

Биография 
Мишель Рейно родился в Рьоме 16 июня 1938 года. Его родители жили в Шатель-Гийоне, там же Мишель начал учиться в школе, а в более старшем возрасте учился в школах в Рьоме и Клермон-Ферране. В 1958 году он поступил в Высшую нормальную школу в Париже. В 1961 году Рейно показал лучший результат на общефранцузском экзамене для школьных учителей. Он продолжал учиться в Высшей нормальной школе до 1962 года, там же он встретил свою будущую жену  (Michèle Chaumartin). В 1962 году они поженились; впоследствии, в 1970 году, у них родился сын Ален (Alain).

В 1962 году, после окончания Высшей нормальной школы Мишель Рейно был принят на работу в Национальный центр научных исследований Франции (CNRS), где он проработал до 1967 года. С 1962 года Мишель Рейно и его жена посещали семинар по алгебраической геометрии в Институте высших научных исследований (IHÉS), который вёл Александр Гротендик. Гротендик стал научным руководителем и Мишеля, и его жены. В 1968 году Мишель Рейно защитил диссертацию на тему «Множественные расслоения на групповых схемах и однородных пространствах» ().

С 1967 года Рейно работал в должности профессора в Университете Париж-юг XI, расположенном в , — там он проработал до своего ухода на пенсию в 2001 году. Кроме этого, в 1976 году Рейно организовал Группу арифметики и алгебраической геометрии (), входившую в Национальный центр научных исследований (CNRS). Он был руководителем этой группы до 1983 года. В 1985 году Мишель Рейно и Люк Иллюзи организовали Семинар по арифметике и алгебраической геометрии — SAGA (), который приобрёл большую популярность (и продолжал функционировать по состоянию на 2018 год).

В 1970 году Рейно был приглашённым докладчиком на Международном конгрессе математиков в Ницце. В 1987 году он получил  Французской академии наук. В 1994 году он был избран членом-корреспондентом Французской академии наук. В 1995 году совместно с американским математиком  Рейно был удостоен премии Коула по алгебре. В связи с его уходом на пенсию в июне 2001 года в Орсе была проведена конференция «Алгебраическая геометрия и приложения в теории чисел».

Начиная с 1960-х годов Мишель Рейно и его жена активно занимались спортом — теннисом, горными лыжами и скалолазанием. В ноябре 2017 года у него обнаружили опухоль мозга. Большая часть этой опухоли была удалена во время операции, сделанной в декабре 2017 года. Тем не менее в феврале 2018 года его состояние опять ухудшилось, он был госпитализирован и впал в кому. Мишель Рейно скончался 10 марта 2018 года.

Научные результаты 
Хотя Рейно работал в основном в области алгебраической геометрии, его научный вклад касается ряда смежных областей математики. Рейно доказал обобщение гипотезы Манина — Мамфорда. Ему удалось найти доказательство . Вскоре после этого результаты Рейно были обобщены на более общий случай Дэвидом Харбатером. В 1995 году за доказательство гипотезы Абьянкара Рейно и Харбатер получили премию Коула по алгебре. Рейно разработал новый подход к так называемой «жёсткой геометрии» (). Он развил результаты Александра Гротендика, связанные с понятием плоскостности в алгебраической геометрии. Ряд работ Рейно посвящён  и , а также теории . Рейно занимался вопросами, связанными с теорией Картье — Дьёдонне () и , он также внёс вклад в геометрию кривых и плоскостей. В 1960-х и 1970-х годах ряд результатов, полученных Рейно, был доложен на семинарах Бурбаки.

Премии и почётные звания 
  (1987) 
 Премия Коула по алгебре (1995, совместно с )
 Член-корреспондент Французской академии наук (1994)

Библиография

Монографии 
 Michel Raynaud. Faisceaux amples sur les schemas en groupes et les espaces homogenes («Множественные расслоения на групповых схемах и однородных пространствах»). Lecture Notes in Mathematics, Vol. 119, Springer, 1970, ISBN 978-3540049081
 Michel Raynaud. Anneaux locaux Henséliens («Локальные гензелевы кольца»). Lecture Notes in Mathematics, Vol. 169, Springer, 1970,  ISBN 978-3540052838
 , , and Michel Raynaud. Néron models («Модели Нерона»). Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3. Folge: A Series of Modern Surveys in Mathematics), Band 21, Springer, 1990, ISBN 978-3540505877

Примечания

Ссылки 
 Michel Raynaud, Mathematics Genealogy Project — www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu

Математики Франции
Алгебраические геометры
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Преподаватели Парижского университета
Математики по алфавиту
Математики XX века
Математики XXI века
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Лауреаты премии Коула
Лауреаты премии Ампера